Limay kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Limay (Bataan), ort och kommun, Centrala Luzon, Province of Bataan,

Frankrike 

 Limay, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Nicaragua 

 San Juan de Limay, ort, Estelí,